Архиепархия Хараре () — архиепархия Римско-католической церкви с центром в городе Хараре, Зимбабве. В митрополию Хараре входят епархии Гокве, Мутаре и Чинхойи. Кафедральным собором архиепархии Хараре является церковь Святейшего Сердца Иисуса.

История 
2 июля 1879 года Святой Престол учредил миссию sui iuris Замбези, выделив её из апостольского викариата Натала (сегодня — архиепархия Дурбана).

9 марта 1915 года миссия sui iuris Замбези была преобразована в апостольскую префектуру.

14 июля 1927 года апостольская префектура Замбези передала часть своей территории для создания апостольской префектуры Брокен-Хилла (сегодня — архиепархия Лусаки) и одновременно изменила своё название на апостольскую префектуру Солсбери. 

4 января 1931 года апостольская префектура Солсбери передала часть своей территории для создания миссии sui iuris Булавайо (сегодня — архиепархия Булавайо).

3 марта того же года Папа Римский Пий XI издал бреве «Compertum habemus», которым преобразовал апостольскую префектуру Солсбери в апостольский викариат.

2 февраля 1953 года апостольский викариат Солсбери передал часть своей территории для учреждения апостольской префектуры Умтали (сегодня — епархия Мутаре) и 29 июня того же года передал ещё часть территории для учреждения апостольской префектуры Уанки (сегодня — епархия Хванге).

1 января 1955 года Папа Римский Пий XII издал буллу «Quod Christus», которой возвёл апостольский викариат Солсбери в ранг архиепархии-митрополии.

17 декабря 1973 года архиепархия Солсбери передала часть своей территории для создания апостольской префектуры Синои (сегодня — епархия Чинхойи). 

25 июня 1982 года архиепархия Солсбери получила своё нынешнее название.

Ординарии архиепархии 
 священник Анри Жозеф Депельшен, S.J. (2.07.1879 — апрель 1883);
 священник Альфред Уэлд, S.J. (1883—1887);
 священник Альфонс Деньо, S.J. (1887—1891);
 священник Генри Шомберг Керр, S.J. (1891 — 18.08.1895);
 священник Ричард Сайкс, S.J. (1896—1904);
 священник Игнатиус Гартлан, S.J. (1904—1911);
 священник Эдвард Парри, S.J. (1911—1915);
 священник Ричард Сайкс S.J. (1915—1918);
 священник Эдвард Парри, S.J. (1918—1922);
 священник Роберт Браун, S.J. (1922—1929);
 архиепископ Астон Себастьян Джозеф Чичестер, S.J. (4.03.1931 — 23.11.1956);
 архиепископ Фрэнсис Уильям Маркалл, S.J. (23.11.1956 — 31.05.1976);
 архиепископ Патрик Фани Чакайпа (31.05.1976 — 8.04.2003);
 архиепископ Роберт Кристофер Ндлову (с 10 июня 2004 года).

Статистика 

|-
| 1950 || 44.279 || 1.023.567 || 4,3 || 82 || 2 || 80 || 539 ||  || 27 || 308 ||
|-
| 1970 || 176.242 || 2.085.910 || 8,4 || 158 || 21 || 137 || 1.115 ||  || 188 || 482 || 23
|-
| 1980 || 209.187 || 2.197.844 || 9,5 || 119 || 28 || 91 || 1.757 ||  || 133 || 467 || 9
|-
| 1990 || 254.835 || 3.211.334 || 7,9 || 111 || 34 || 77 || 2.295 ||  || 108 || 423 || 3
|-
| 1999 || 363.027 || 4.392.568 || 8,3 || 154 || 42 || 112 || 2.357 ||  || 241 || 397 || 3
|-
| 2000 || 400.586 || 4.515.578 || 8,9 || 151 || 41 || 110 || 2.652 ||  || 253 || 411 || 3
|-
| 2001 || 452.468 || 4.642.014 || 9,7 || 132 || 36 || 96 || 3.427 ||  || 215 || 395 || 3
|-
| 2002 || 369.771 || 4.443.427 || 8,3 || 133 || 37 || 96 || 2.780 ||  || 233 || 273 || 41
|-
| 2003 || 379.291 || 4.771.838 || 7,9 || 129 || 39 || 90 || 2.940 ||  || 223 || 351 || 43
|-
| 2004 || 483.293 || 4.866.000 || 9,9 || 124 || 38 || 86 || 3.897 ||  || 295 || 350 || 43
|-
| 2006 || 499.810 || 4.936.000 || 10,1 || 134 || 36 || 98 || 3.729 ||  || 272 || 365 || 43
|-
| 2007 || 512.215 || 4.960.440 || 10,3 || 138 || 38 || 100 || 3.711 || 1 || 318 || 373 || 43
|-
| 2013 || 565.000 || 5.544.000 || 10,2 || 163 || 59 || 104 || 3.466 ||  || 294 || 302 || 54
|-
| 2016 || 601.000 || 3.351.465 || 17,9 || 168 || 53 || 115 || 3.577 ||  || 305 || 290 || 56
|-
| 2019 || 640.170 || 3.569.900 || 17,9 || 166 || 56 || 110 || 3.856 ||  || 287 || 254 || 57
|}

Примечания

Источники 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Бреве Compertum habemus , AAS 23 (1931), стр. 376 
 Булла Quod Christus , AAS 47 (1955), стр. 369

Ссылки 
 Информация на сайте catholic-hierarchy.org  
 Информация на сайте gcatholic.org  
 Информация на сайте Конференции католических епископов Зимбабве 

Католические епархии Зимбабве